Дмитрий Мищенко:
 Мищенко, Дмитрий Алексеевич (1921—2016) — украинский и советский писатель. Лауреат Шевченковской премии.
 Мищенко, Дмитрий Иванович (1901—ум. между 1982 и 1985) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.